Алекса́ндр Луки́ч Птушко́ (настоящая фамилия Пту́шкин; 19 апреля 1900, Луганск, Славяносербский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя — 6 марта 1973, Москва, СССР) — советский кинорежиссёр, сценарист, режиссёр-мультипликатор, художник-мультипликатор и педагог; народный артист СССР (1969), лауреат Сталинской премии первой степени (1947). Мастер сказочного жанра в кино. Изобретатель в области комбинированных и трюковых съёмок, создатель первого в мире полнометражного кукольного мультфильма, первого советского цветного игрового фильма на многослойной цветной плёнке, первого советского звукового мультфильма и первого широкоэкранного фильма со стереозвуком.

Биография 
Родился в Луганске Екатеринославской губернии (ныне Луганская область, Украина) в семье крестьян Луки Артемьевича и Натальи Семёновны Птушкиных. С детства хорошо рисовал. С 1919 года работал заведующим семилетней школой в селе Камышеваха близ Донецка, затем инструктором культотдела Донецкого райкома металлистов в Бахмуте.

В 1923—1926 годах учился в Московском институте народного хозяйства, работал секретарём орготдела Союза строителей Москвы. Сменил несколько профессий (корреспондент в газете, актёр, художник-декоратор), пока в 1927 году не нашёл своё призвание в кино.

Начинал на «Москинокомбинате» как художник-мультипликатор и режиссёр-мультипликатор, конструировал куклы. В 1928 году дебютировал в качестве режиссёра, поставив серию мультфильмов с участием кукольного персонажа Братишкина совместно с Юрием Меркуловым и Иваном Никитченко. В 1932 году снял первый советский звуковой мультфильм «Властелин быта».

Значительной работой Птушко в 1930-е годы стала полнометражная мультипликационно-игровая картина «Новый Гулливер» (1935) по мотивам романа Джонатана Свифта, в которой наряду с многочисленными (от 1500 до 3000) куклами играл живой актёр. Новаторские методы комбинированных съёмок, конструкции и приспособления на протяжении многих лет применялись другими советскими режиссёрами, а сам фильм оказал большое влияние на становление чешской школы мультипликации. Песня «Моя лилипуточка», стилизованная под творчество Александра Вертинского, мгновенно стала хитом. Наталия Птушко, дочь Александра Лукича, впоследствии вспоминала:
 Успех этого фильма, высоко оценённого как в СССР, так и за рубежом, позволил Птушко открыть собственное художественно-производственное объединение объёмной мультипликации на «Мосфильме». С 1936 по 1940 год его команда поставила около дюжины короткометражных кукольных фильмов: «Лиса и волк», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Весёлые музыканты» и пр. Часть из них были цветными и снимались по трёхцветному способу Павла Мершина. К работе  также привлекались Павел Баженов и другие мастера палехской миниатюры.

С 1932 по 1949 год исполнял обязанности профессора ВГИКа и заведующего кафедрой художественного факультета.

В 1939 году Птушко поставил ещё один полнометражный мультипликационно-игровой фильм — «Золотой ключик» по сказке Алексея Толстого, который не только выступил автором сценария, но и принимал активное участие в съёмках. В этой сказке режиссёр отдал предпочтение не мультипликации, а комбинированным съёмкам, когда актёров располагали на разном расстоянии от камеры, чтобы уменьшить/увеличить их пропорции.

Во время Великой Отечественной войны был признан негодным к строевой службе по близорукости и вместе с семьёй эвакуирован в Алма-Ату, где работал на Центральной объединённой киностудии художественных фильмов. Руководил трюковыми и комбинированными съёмками в фильмах «Парень из нашего города», «Секретарь райкома», «Зоя» и др. Чтобы прокормить семью, научился шить обувь, вышивал знамёна. Все его ученики погибли на войне, и восстановить свою мастерскую он не смог.

В 1944—1946 годах был директором киностудии «Союзмультфильм». В эти же годы написал ряд научно-популярных книг на тему мультипликации, трюковых и комбинированных съёмок.

Птушко был автором и соавтором сценариев, режиссёром комбинированных съёмок к ряду фильмов (не только своих), например, таких как «Дети капитана Гранта», «Парень из нашего города». Он не только конструировал, но и собственноручно собирал куклы и всевозможные механизмы. По его инициативе заработали цеха по производству бутафории, термостат для вулканизации латексной пены в крупных размерах в Химках. С 1960 по 1963 год Птушко был художественным руководителем Творческого объединения «Юность» детских и юношеских фильмов при киностудии «Мосфильм».

После войны Птушко отошёл от мультипликации и начал снимать игровые фильмы, экранизируя былины, народные сказки, произведения русской литературы. Его фильмы пользовались большим успехом не только в СССР, но и на Западе: в Великобритании «Илья Муромец» (первый советский широкоэкранный фильм со стереозвуком, 1956) вышел под названием «Былинный герой и чудище» (The Epic Hero and the Beast), в США — «Меч и дракон» (The Sword and the Dragon); американский вариант был перемонтирован на студии Роджера Кормана, как и ряд других сказок Александра Птушко и Александра Роу. Совместный советско-финский фильм «Сампо» (1958) шёл в американском прокате под названием «День, когда замерзла Земля» (The Day the Earth Froze), «Сказка о царе Салтане» прошла по экранам Европы, Центральной и Южной Америки, а «Садко», выпущенный в 1953 году, вновь прошёл на экранах Америки в 1962-м как «Волшебное путешествие Синдбада» (The Magic Voyage of Sinbad). 

На Западе Птушко называют «советским Уолтом Диснеем». После появления «Сказки о царе Салтане» в 1967 году Уолт Дисней попросил передать Александру Птушко следующее: «Приезжайте, я вам предоставлю любую студию!» На что Птушко ответил: «Благодарствую, но вынужден отказаться. Моя съёмочная площадка — Россия». Ряд критиков сравнивали его с итальянским режиссёром Марио Бавой, также известным своими работами в кинофантастике, в том числе вольной экранизацией «Вия».

Александр Птушко мечтал экранизировать «Тараса Бульбу» и «Слово о полку Игореве», по которому даже написал сценарий, но из-за тяжёлой болезни почек не успел довести замысел до конца.

Скончался 6 марта 1973 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище (участок № 7).

Семья 
Александр Птушко был несколько раз женат.

Дочь от первого брака — Наталия Птушко (1926—2008), работала ассистентом и вторым режиссёром на киностудии «Мосфильм», в том числе и на картинах отца; похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с отцом.

Фильмография 

В 1988 году вышел научно-популярный фильм «Сказочный мир Александра Птушко», снятый Александром Захаровым, который работал с Птушко вторым режиссёром. В 2009 году кадры кинорежиссёра вошли в документальный фильм «Великие комбинаторы».

Награды и звания 
 Заслуженный артист РСФСР (1935)
 Народный артист РСФСР (1957)
 Народный артист СССР (1969)
 Сталинская премия первой степени (1947) — за фильм «Каменный цветок» (1946)
 Два ордена Трудового Красного Знамени (в т. ч. 1944) 
 Орден «Знак Почёта» (1940) 
 МКФ в Венеции (Приз за лучшую программу, представленную государством на фестивале, в т.ч. фильм «Новый Гулливер», 1934)
 МКФ в Канне (Премия жюри за лучшее цветовое решение, фильм «Каменный цветок», 1946)
 МКФ в Венеции (Приз «Серебряный лев», фильм «Садко», 1953)
 МКФ в Югославии (Почётный диплом режиссёру, фильм «Золотой ключик», 1956)
 МКФ в Эдинбурге (Почётный диплом, фильм «Илья Муромец», 1958)
 МКФ фильмов для детей и юношества в Готвальдове (Приз режиссёру, фильм «Сказка о потерянном времени», 1965)
 ВКФ в Ленинграде (Приз, фильм «Сказка о царе Салтане», 1968)
 МКФ детских и юношеских фильмов в Салерно (Специальная премия жюри, фильм «Руслан и Людмила», 1976)

Библиография

Примечания

Литература

Ссылки 
 Александр Птушко. Биография // Кино-Театр.ру
 Александр Птушко — Энциклопедия отечественного кино
 
 

Выпускники Российского экономического университета имени Плеханова
Персоналии:Мосфильм
Персоналии:Союзмультфильм
Режиссёры детского кино
Мастера спецэффектов
Художники-мультипликаторы
Сценаристы мультипликации
Преподаватели ВГИК
Члены Союза кинематографистов СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище